Die Abkürzung TMDD steht für:

 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol, ein Tensid
 Target-Mediated Drug Disposition

TMDD